Rückersbach ist:
 Rückersbach, ein Ortsteil von Johannesberg in Unterfranken
 Rückersbach (Haggraben), ein rechter Zufluss des Haggrabens in Unterfranken
 Rückersbach (Neuwiesenbach), ein Nebenname im Oberlauf des Neuwiesenbaches in Unterfranken
 Rückersbach (Ulster), Zufluss der Ulster in Neuschwambach in Hessen

Siehe auch:
 Oberrückersbach, ein Weiler in Neuschwambach, einem Stadtteil von Tann (Rhön), Hessen
 Unterrückersbach, ein Weiler in Neuschwambach, einem Stadtteil von Tann (Rhön), Hessen

Siehe auch Begriffserklärung:
 Rückers